Атанас Михайлов може да се отнася за:

 Атанас Михайлов (1862 – 1933), български просветен деец
 Атанас Михайлов (1949 – 2006), български футболист